Mortoniella är ett släkte av nattsländor. Mortoniella ingår i familjen stenhusnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenhusnattsländor
Mortoniella